Příjmení Votroubek nosí více různých osobností:

 Stanislav Votroubek (* 1981) – český basketbalista
 Michal Votroubek (* 1981) – český  motokrosový jezdec
 Marek Votroubek (* 1990) - český konstruktér
 Daniel Votroubek (* 1971) - tiskový mluvčí Policie ČR, kreslíř a hudebník

Podobná příjmení
Votruba